Fukushima – stolica prefektury o tej samej nazwie, położona w regionie Tōhoku w Japonii
 Prefektura Fukushima – prefektura znajdująca się w regionie Tōhoku, na wyspie Honsiu, w Japonii
 Fukushima (Hokkaido) – miasto (miasteczko, chō) w Japonii, w prefekturze Hokkaido, w podprefekturze Oshima
 Fukushima (Nagasaki) – miasto (miasteczko, chō) w Japonii, w prefekturze Nagasaki, 1 stycznia 2006 przyłączone do miasta Matsuura 
 Elektrownia Atomowa Fukushima Nr 1 – zniszczona w katastrofie w 2011 roku japońska elektrownia atomowa, jedna z największych na świecie
 Elektrownia Atomowa Fukushima Nr 2 – elektrownia jądrowa znajdująca się około 12 km od elektrowni nr 1 
 Port lotniczy Fukushima – międzynarodowy port lotniczy położony w pobliżu miasta Sukagawa, w prefekturze Fukushima
 Fukushima (Osaka) – jedna z 24 dzielnic Osaki
 Chisato Fukushima – japońska lekkoatletka, sprinterka
 Haruka Fukushima – japoński twórca mangi
 Keido Fukushima – japoński mistrz zen szkoły Rinzai, w latach 1980–2009 opat klasztoru Tōfuku-ji
 Kazuo Fukushima – japoński kompozytor i muzykolog
 Mizuho Fukushima – japońska polityk, minister, członek Izby Radców izby wyższej parlamentu (1998 – ), przewodnicząca Partii Socjademokratycznej (2003 – 2013, 2020 –)
 Rila Fukushima – japońska modelka i aktorka
 Yasumasa Fukushima – generał Cesarskiej Armii Japońskiej, oficer wywiadu wojskowego
 Yuki Fukushima – japońska badmintonistka
 (3915) Fukushima – planetoida z pasa głównego asteroid